Сарка, Пельдужская Сарка — река в России, левый приток Капши. Протекает по Тихвинскому и Лодейнопольскому районам Ленинградской области.

Исток — озеро Большое в Тихвинском районе, севернее Шугозера. Течёт сперва на север, затем поворачивает на запад. Пересекает границу Лодейнопольского района, впадает в Капшу в 64 км от её устья, с левого берега, выше деревни Усть-Сара.

Длина реки — 37 км, площадь водосборного бассейна — 275 км².

Притоки (от устья к истоку):
 Лямжа (левый)
 Ровой (правый)

Ниже по течению реки Капши, есть ещё один левый приток — река Сарка. Впадает в Капшу в деревне Ерёмина Гора.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Балтийскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Свирь, речной подбассейн реки — Свирь (включая реки бассейна Онежского озера). Относится к речному бассейну реки Нева (включая бассейны рек Онежского и Ладожского озера).

Код объекта в государственном водном реестре — 01040100812102000013574.

Примечания 

Бассейн Капши
Реки Тихвинского района
Реки Лодейнопольского района